Toyota SportsVan er en varebil på basis af:
 Toyota TownAce (1985–1990)
 Toyota Picnic (1996−2001)
 Toyota Avensis Verso (2001−2005)
 Toyota Corolla Verso (2004–2009)
 Toyota Verso (2009−2018)